True Symphonic Rockestra — проект, основанный Дирком Ульрихом совместно с вокалистом Джеймсом ЛаБри в сопровождении оперных теноров Владимира Гришко и Томаса Девальда.

Состав

Вокал 

 Джеймс ЛаБри
 Владимир Гришко
 Томас Девальд

Музыканты 

 Дирк Ульрих
 Кристофер Джесидеро
 Сандро Мартинес
 Пол Майланд
 Марвин Филиппи

Музыкальные коллективы Германии
Рок-оперы